Nasushiobara (那須塩原) je grad u Japanu u prefekturi Tochigi. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 115.032 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 115.032 stanovnika.

Vanjske poveznice 

Gradovi u Japanu